Blumenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Blumenauer (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Hans Joachim Blumenauer († 2009), deutscher Unternehmer und Verbandsgründer